Хо́тимск () — городской посёлок Могилёвской области Белоруссии. Административный центр Хотимского района.

Население — 6185 человек (1 января 2019 года).

География 
Самый восточный районный центр Белоруссии. Расположен на реке Беседь при впадении в неё рек Ольшовка и Жадунь, в 207 км от Могилёва, 37 км от железнодорожной станции Коммунары на линии Кричев—Унеча. Автомобильными дорогами соединен с Суражом, Костюковичами (Дорога Р74) и Климовичами (Дорога Р139). Средняя температура января −8 С, июля 18.5 С. За год выпадает 593 мм осадков.

История 

Упоминается в 1430 г. как деревня Хотимль в Великом княжестве Литовском. С XVI в. деревня в Мстиславльском воеводстве. Образован мелкими торговцами и ремесленниками. В 1714 г. здесь было 66 домов, корчма, мельница, церковь. Тогда же напротив, на левом берегу Беседи построили местечко Радивилов, где насчитывалось 148 дворов и 3 улицы, в 1747 г. — 116 домов, 8 улиц, церковь Рождества Богородицы, синагога, корчма, тюрьма.

После 1-го раздела Речи Посполитой в 1772 г. Радивилов переименовали в Хотимск, он принадлежал Г. Потемкину, входил в Кричевское графство. В конце XIX в. здесь около 3 тысяч жителей, народное училище, 2 церкви, 2 кожевенных завода, бровар, 44 лавки, 2 водяные мельницы, больница, проходили 2 ярмарки на год.

В 1924 году включён в состав БССР. С июля 1931 г. Хотимск в составе Костюковичского района, с февраля 1935 г. центр Хотимского района, с января 1938 г. в Могилевской области. С 27 сентября 1938 г. городской поселок.

В Великую Отечественную войну во время оккупации немецко-фашистские захватчики создали гетто и убили около 800 евреев. 26 сентября 1943 года Хотимск в числе первых районных центров Беларуси был освобожден от захватчиков войсками Брянского фронта. В последние пять лет наблюдается тенденция снижения численности населения — от 7179 человек в 2008 году до 6795 человек в 2012 году.

Население

Известные уроженцы, жители 
Иосиф Ефимович Черняк (1895, Хотимск Могилёвской губернии — 1 февраля 1975, Нетания Израиль) — советский еврейский лингвист, фольклорист.

Экономика 
В посёлке работает ОАО «Хотимский льнозавод». В посёлке работает автопарк, обеспечивающий движение по 8 пригородным и 1 междугороднему маршруту. Основной торгующей организацией в районе является Хотимское районное потребительское общество. В Хотимске расположено Хотимское УКП «Бытуслуги», обеспечивающее оказание множества услуг населению (пошив и ремонт одежды и др.). В посёлке есть гостиница «Беседь».

Образование 
В посёлке расположен Хотимский государственный профессиональный лицей №16, который готовит трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, водителей грузовых автомобилей, электросварщиков, овощеводов, маляров, слесарей, штукатуров.

Транспорт

Велодвижение 
В 2020 было проведено анкетирование о велодвижении, было опрошено 172 жителя: 117 женщин и 55 мужчин разного возраста. 54% ответили что имеют велосипед.

Культура 
В посёлке действует Хотимский историко-краеведческий музей, в котором собран 3761 музейных предмет основного фонда. В 2016 году музей посетили 11,3 тыс. человек (по этому показателю музей занял 14-е место в Могилёвской области). В музее действуют три постоянных экспозиции, посвящённых этнографии, природе, археологии и древней истории.

Достопримечательности 
 Свято-Троицкий собор (1861—1873)
 Свято-Покровская церковь (1891)

См. также 
 Гетто в Хотимске
 Посёлки городского типа Белоруссии

Примечания 

 
Населённые пункты Хотимского района
Посёлки городского типа Могилёвской области
Городские посёлки Белоруссии
Районные центры Могилёвской области